Kohorte har flere betydninger:

 Kohorte (biologi) – en systematisk gruppe indenfor biologien. (se evt. Systematik (biologi)).
 Kohorte (statistik) – et et statistisk udtryk.
 Kohorte (militær) – en del af en hær.